25-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд Второй лиги и второй, проводимый по системе, предусматривающий деление на зоны. С целью популяризации футбола в регионах и расширения географии Второй лиги президиум АБФФ сохранил прошлогоднюю схему розыгрыша с делением на две зоны. Стартовый взнос за участие составил 50 миллионов рублей.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
 Клубы, покинувшие вторую лигу
  «Барановичи» (1-е место во Второй лиге)
  «Крумкачи» Минск (2-е место во Второй лиге)
  «Орша» (3-е место во Второй лиге)
  «Кобрин» (5-е место во Второй лиге)
  «Витебск-2» (преобразован в дубль «Витебска»)
  СКВИЧ Минск (отказ от участия)
  «Неман-Мостодрев» (отказ от участия)
  «Партизан-2002» Минск (расформирован)

 Клубы, пополнившие вторую лигу
 «Волна» Пинск (16-е место в Первой лиге)
  «Звезда-РФОЦ-Виктория» Пуховичи
 «Торпедо» Могилёв
  «Любань»

Переименование команд 
Перед стартом сезона стало известно о переименовании следующих коллективов:
 МКК-Днепр (Рогачёв) — Днепр
 ЮА-Строй-Житковичи — ЮАС-ДЮСШ (Житковичи)
 Колос-Дружба (Городище) — Колос-Мелиоратор-Дружба
 Ливадия (Дзержинск) — Крутогорье
 Славянин (Минск) — Ошмяны
 Звезда-РФОЦ-Виктория (Пуховичи) — Виктория (Марьина Горка)

Регламент 
Команды Второй лиги в сезоне 2015 года разделены на зоны «Запад» и «Восток» по географическому принципу. Граница деления проходит по железнодорожной линии Гудогай — Молодечно — Минск — Осиповичи — Жлобин — Гомель — Добруш. Команды из Минска разделены на зоны по жребию. Старт чемпионату будет дан 2 мая. В каждой зоне проводится двухкруговой турнир (18 туров). По его результатам четыре лучшие команды попадают в плей-офф, который пройдет в Минске, где во встречах между собой разыграют три путёвки в Первую лигу на сезон-2015 (8 туров). Прямого вылета из Второй лиги в чемпионаты областей нет.

Клубы-участники

Представительство по регионам

Групповой этап

Группа «А»

Группа «Б»

Финальный этап 
Команды, занявшие в своей зоне первые четыре места, разыгрывают путевки в Первую лигу, с командами из другой зоны, играя дополнительные 8 матчей (один дома, другой на выезде), при этом сохраняя результаты выступления с командами из своей группы, для того чтобы вновь не играть с ними повторные матчи. Клубы, которые не попали в четверку, играют стыковые матчи между собой дома и на выезде (5 место, с 5 местом из другой группы и т. д.), для определения итоговых мест.

За 1-8 места 

ФК Узда снялся с чемпионата, ФК Молодечно отказался от участия в Первой лиге 2016 г., вакансия предоставлена ФК Ошмяны

За 9-10 места 

|}

За 11-12 места 

|}
* Команда «Жлобин» не явилась на гостевую игру.

За 13-14 места 

|}
* Команда «Вертикаль» заняла 13 место по правилу выездного гола.

За 15-16 места 

|}
* Команда «Любань» не явилась на гостевую игру.

За 17-18 места 

|}
* Команда «Днепр» заняла 17 место по правилу выездного гола.

За 19-20 места 

|}
* Команда «Приозёрье» не явилась на гостевую игру.

** Команда «ЮАС-ДЮСШ» не явилась на гостевую игру.

Итоговое положение команд

Бомбардиры

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2015
 Первая лига Белоруссии по футболу 2015
 Кубок Белоруссии по футболу 2015/2016

Белоруссия 2
Футбол в Европе в 2015 году
Спорт в Белоруссии в 2015 году